«Condado de Otero» puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Estados Unidos 
 Condado de Otero (Colorado)
 Condado de Otero (Nuevo México)